Мухор-Тархата́ () — село в Кош-Агачском муниципальном районе Республика Алтай. Относится к Мухор-Тархатинскому сельскому поселению.

География 
Располагается рядом с местом впадения реки Кок-Озек в Чую.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сёла Мухор-Тархатинского района

Населённые пункты Кош-Агачского района
Появились в 1826 году в России
1826 год в Алтайском крае